

Race animale 
 Le Jinzhou est une race chevaline de trait originaire du comté de Jin, dans la péninsule du Liaodong, en Chine.

Toponymes 

 Jinzhou (晋州) est une ville de la province du Hebei en Chine ;
 Jinzhou (锦州) est une ville de la province du Liaoning en Chine ;
Le Jinzhou (金洲镇) est une bourg de la ville de Ningxiang dans la province du Hunan en Chine ;
La province de Jinzhou était l'une des provinces de l'état fantoche du Mandchoukouo, en Mandchourie ;
 Le district de Jinzhou (金州) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.